Lesparre ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Lesparre, ehemalige Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne, heute Teil der Gemeinde Montfermier
Lesparre-Médoc, Stadt im Département Gironde
Arrondissement Lesparre-Médoc im Département Gironde